Cet article présente les résultats détaillés du double mixte de l’édition 1996 des Internationaux de France de tennis qui est disputé du 27 mai au . Ce tournoi est le deuxième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Patricia Tarabini et Javier Frana battent Nicole Arendt et Luke Jensen en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem.

Parcours 
Seize têtes de série sont exemptées de premier tour.

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double mixte des Internationaux de France

Lien externe 
   Site officiel du tournoi

Navigation 

1996
France Double mixte
France Double mixte
Tennis en France en 1996
Tennis en mai 1996
Tennis en juin 1996